Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Wadsworth (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Wadsworth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Wadsworth – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Wadsworth – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe
 Wadsworth – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
Gminy w USA:
 Wadsworth (ang. Wadsworth Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Wadsworth (ang. Wadsworth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina